Norm (standaard), reeks erkende afspraken, specificaties of criteria

Lectuur
De Standaard, voorloper van het Nederlands gereformeerd dagblad Trouw
De Standaard N.V., voormalig Belgisch bedrijf met:
De Standaard, Belgische krant
Standaard Boekhandel, Belgische winkelketen
Standaard Uitgeverij, Belgische uitgeverij 

Vlag
Banier, vlag die een symbool, logo, leuze of andere boodschap toont
 De standaard: herkenningsteken van een staatshoofd, lid van een koninklijke familie of gezagsdrager
Vaandel, vlag om de nationaliteit van een schip of militaire eenheid aan te duiden

Overige
Bijnaam van Pieter van Bloemen (1657-1720), Zuid-Nederlands kunstschilder
Standaard (fiets), onderdeel om een fiets rechtop te zetten
Standaard (monster), scheikundig monster waarvan een bepaalde waarde bekend is, bijvoorbeeld de concentratie
Voetstuk, met erop een stam waaraan voorwerpen kunnen bevestigd of opgehangen worden
VV Standaard, een inmiddels opgeheven amateurvoetbalclub uit Maastricht

Zie ook 
 Standard (doorverwijspagina)